Boguszowice mohou být:
 Bohušovice (Těšín) (polsky Boguszowice) – čtvrť města Těšín a bývalá vesnice v Polsku ve Slezském vojvodství
 Boguszowice (Rybnik) – čtvrť města Rybnik a bývalé město v Polsku ve Slezském vojvodství
 Boguszowice (Suszyna) – část obce Suszyna v Polsku v Dolnoslezském vojvodství

Související články 
 Bohušovice nad Ohří